5. armija može značiti:
5. armija (Njemačko Carstvo)
5. armija (Austro-Ugarska)
5. armija (Wehrmacht)
5. oklopna armija

5. armija (Rusko Carstvo)
5. armija (Sovjetski Savez)

5. armija (Osmansko Carstvo)
5. armija (Ujedinjeno Kraljevstvo)
5. armija (Kraljevina Italija)
5. armija (Japan)
5. armija (Francuska)
5. armija (SAD)